Rudolf Lipf, nemški general in vojaški zdravnik, * 6. junij 1887, † 20. marec 1974.

Glej tudi 
 seznam nemških generalov

Zunanje povezave 
 Axis Biographical Research 

Rojeni leta 1887
Umrli leta 1974
Nemški generali
Nemški vojaški zdravniki
Generali Heera (Wehrmacht)
Veterani prve svetovne vojne
Veterani druge svetovne vojne